Dufourea — рід грибів родини Teloschistaceae. Назва вперше опублікована 1810 року.

Класифікація 
До роду Dufourea відносять 40 видів:

Примітки

Джерела 
 Acharius, E. 1810. Lichenographia Universalis. Lichenographia Universalis. :1-696 - P.103, 524

Роди грибів
Леканороміцети